Mistress kan avse:

Titlar eller tilltalsformer
 Mrs – en titel i engelska, se Fru
 Mistress (college)– en kvinnlig chef för ett kollegium
 Mistress of the Robes – en brittisk hovtjänst

Kultur
 Mistress – en film från 1992, se Alla älskar Hollywood
 Mistress (film, 1987) – med Don Murray
 Älskarinnor () – en engelsk TV-serie från 2008